EDQM steht für:
 Europäisches Direktorat für die Qualität von Arzneimitteln in Straßburg
 Verkehrslandeplatz Hof-Plauen in Bayern (ICAO-Code)

EDQM